Соревнование по футболу с пятью спортсменами в команде на летних Паралимпийских играх 2004 проходили  на стадионе для игры в хоккей на траве. В этом виде спорта был разыгран только один комплект медалей.

Формат соревнований 
В игре участвуют слепые спортсмены, только вратарь способен видеть. Игровой мяч издаёт звук при ударе на который ориентируются игроки, и, соответственно, зрители должны вести себя достаточно тихо, чтобы не мешать игре.

Каждый матч проходит в два тайма по 25 минут. В полуфинале и финале при необходимости добавляются два периода по 10 минут каждый и серия пенальти.

6 команд играют один раз друг с другом. Худшие 2 команды принимают участие в утешительных матчах за пятое-шестое место. Команды, которые заняли третье и четвёртое место примут участие в матче за третье место, а две лучшие команды встретятся в финале.

Календарь игр и результаты

Групповой этап

Матч за пятое место

Матч за бронзу

Финал

Ссылки 
 Результаты соревнований

Соревнования на летних Паралимпийских играх 2004
Футбол для незрячих на летних Паралимпийских играх